Валду Машаду (порт. Waldo Machado, 9 вересня 1934, Нітерой — 25 лютого 2019, Бурджасот) — бразильський футболіст.
 Леандро Машаду (порт. Leandro Machado; нар. 22 березня 1976, Санту-Амару-да-Імператрис, Бразилія) — колишній бразильський футболіст.
 Октавіу Машаду, Октавіу Жоакін Коелью Машаду (порт. Octávio Joaquim Coelho Machado, нар. 6 травня 1949, Сетубал) — португальський футболіст.
 Паулу Машаду (порт. Paulo Machado, нар. 31 березня 1986, Порту) — португальський футболіст, півзахисник клубу «Динамо» (Загреб).
 Філіпе Жозе Машаду (порт. Filipe José Machado, нар. 13 березня 1984, Гараватаї, пом. 28 листопада 2016) — бразильський футболіст, захисник.
 Бернардіну Машаду, Бернарді́ну Луї́ш Маша́ду Гімара́йш — (порт. Bernardino Luís Machado Guimarães; *28 березня 1851, Ріо-де-Жанейро, Бразилія — †29 квітня 1944, Фамалікау) португальський політик-демократ. 3-й і 8-й президент Португальської Республіки.
 Муніципальний стадіон Паулу Машаду ді Карвалью, Муніципальний стадіон Паулу Машаду ді Карвалью (порт. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho), неофіційно відоміший як Пакаембу (Estádio do Pacaembu) — футбольний стадіон у місті Сан-Паулу, Бразилія.